Temme ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Temme (* 1981), deutsche Skispringerin
 Andreas Temme (* 1967), ein Mitarbeiter des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz
 Denise Temme, Tanz- und Sportpädagogin 
 Jens Temme (* 1978), deutscher Basketballspieler
 Jodocus Temme (1798–1881), deutscher Politiker, Jurist und Schriftsteller
 Johann Georg Temme (1835–1915), Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtages
 Roland Temme (Balou; 1953/1954–2021), deutscher Konzertmanager und -veranstalter 

Siehe auch:
 Teme
 Demme